El término escucha puede hacer referencia a: 

Escucha, acción de prestar atención a lo que se oye
Escucha binaural, la que poseen los seres dotados de dos oídos
Escucha telefónica, monitoreo de una conversación telefónica
Escucha activa. técnica y estrategia específica de la comunicación humana.

Geografía
Escucha, localidad de Teruel
La Escucha, pedanía de la localidad española de Lorca

Otros
Escucha, séptimo álbum de estudio Laura Pausini.
Escucha, galerías que se hacen al frente del glacis de las fortificaciones
Escucha, episodio de Doctor Who.